Calcochloris leucorhinus is een zoogdier uit de familie van de goudmollen (Chrysochloridae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Huet in 1885.

Goudmollen
IUCN-status onzeker